Primera División 1991 (Chili)
 Primera División 1991 (Argentinië)
 Primera División 1991 (Uruguay)
 Primera División 1991 (Paraguay)
 Primera División 1990/91 - Spanje